Jossen lautet der Nachname folgender Personen:

 Barry Jossen, US-amerikanischer Filmproduzent und Produktionsmanager
 Peter Jossen (* 1955), Schweizer Politiker